Holtzmann est un patronyme porté notamment par :

Personnalités 
 Adelheid Steinmann (née Holtzmann, 1866-1925), femme politique (DDP) et féministe allemande
  (1810–1870), germaniste allemand
  (1811–1865), physicien allemand
  (1902–1996), homme politique (CDU)
  (1848–1901)
  (1876–1948)
 Heinrich Julius Holtzmann (1832-1910), théologien protestant allemand
  (1804–1877)
  (1859–1934)
  (* 1956), homme politique allemand (CDU)
  (1873–1946)
 Thomas Holtzmann (1927-2013), acteur allemand de théâtre et de cinéma.
  (1891–1963)
  (1874–1911), juriste allemand

von Holtzmann 
 Ernst Friedrich von Holtzmann (1724–1759), preußischer Oberst der Artillerie und Erfinder 
 Johann Heinrich von Holtzmann (1706–1776), preußischer Oberst der Artillerie und Autor

Autres

Source de la traduction 

Patronyme allemand